Ghedini ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Federico Ghedini (1892–1965), italienischer Komponist
 Niccolò Ghedini (1959–2022), italienischer Politiker und Jurist
 Sante Ghedini, Sportdirektor der Scuderia Ferrari